Avigliana – comune italiano
 Avigliana Baseball – società di baseball italiana
 Laghi di Avigliana – laghi morenici presenti nel comune di Avigliana

Pagine correlate 
 Avigliano (disambigua)